Amudaryo bezeichnet:

den Fluss Amudarja (Oxus) in der usbekischen Sprache
eine Verwaltungseinheit in Karakalpakistan in usbekischer Sprache (karakalpakisch A'mu da'rya), siehe Amudaryo (Bezirk)